Taochang bezeichnet:

 Taochang (Hanshan) (陶厂镇), Straßenviertel im Kreis Hanshan in der chinesischen Provinz Anhui
 Taochang (Dadong) (洮昌街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dadong in der chinesischen Provinz Liaoning